

Бічвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Бічвуд — місто, штат Огайо

 Бічвуд — переписна місцевість, штат Мічиган
 Бічвуд — переписна місцевість, штат Міссісіпі